Zone C peut faire référence à :

 La zone C, une division administrative de la Cisjordanie, définie par l'accord Oslo II.
 La zone C, l'un des trois regroupements d'académies définissant le calendrier des vacances scolaires en France.

Voir aussi